Сали има више значења:
 Сали
 Округ Сали (Јужна Дакота)
 Сали (Ајова)